Folgend die Ergebnisse des Wettbewerbs der Damenmannschaften bei den Asienspielen 1962 im Badminton. Sieger wurde das Team des Gastgebers aus Indonesien. Der Wettbewerb fand vom 24. August bis zum 25. August 1962 statt.

Ergebnisse

Referenzen 
 Annual Handbook of the International Badminton Federation, London, 28. Auflage 1970, S. 325.
http://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/Digitised/Article/straitstimes19620826-1.2.113

1962
Badminton 1962
Badmintonwettbewerb in Jakarta
Frauenbadmintonwettbewerb
Badminton, Damenmannschaft